Deuchert ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Deuchert (1840–1923), deutscher Maler 
 Norbert Deuchert (* 1943), deutscher Historiker